Mon père avait raison peut faire référence à :
 Mon père avait raison, pièce de théâtre de Sacha Guitry créée en 1919 ;
 Mon père avait raison, adaptation filmée de la pièce précédente par Sacha Guitry, sortie en 1936 ;
 Mon père avait raison, chanson d'Alpha Blondy sortie en 1994.
 Mon père avait raison, téléfilm réalisé par Roger Vadim sorti en 1996.